Le Broc kan syfta på:
 Le Broc, Alpes-Maritimes
 Le Broc, Puy-de-Dôme